GSWA ist eine englischsprachige Abkürzung für:

Geological Survey of Western Australia
German South West Africa (siehe unter Deutsch-Südwestafrika, DSWA)

Abkürzung